The Aerosol Grey Machine – pierwszy album studyjny brytyjskiego zespołu z nurtu rocka progresywnego Van der Graaf Generator wydany w roku 1969.

Lista utworów

Wydanie oryginalne

Wydanie Repertoire 1997

Wydanie FIE! 1997

Twórcy 
 Peter Hammill – gitara akustyczna, śpiew
 Hugh Banton – organy, fotrepian, instrumenty perkusyjne śpiew
 Keith Ellis – gitara basowa
 Guy Evans – instrumenty perkusyjne
 Jeff Peach – flet
 Judge Smith – śpiew (Firebrand)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Album na Discogs

Albumy Van der Graaf Generator
Albumy muzyczne wydane w roku 1969
Albumy Fontana Records
Albumy Mercury Records
Albumy Repertoire Records
Albumy Vertigo Records